Роктайа́д () — французские фамилия и топоним:

  (ок. 1310 — между 1366 и 1370) — французский теолог и алхимик, монах-францисканец. 
 Роктайад — коммуна в департаменте Од, регион Лангедок — Руссильон. 
 Роктайад — бывшая коммуна в департаменте Аверон, вошедшая в состав Монжо, регион Юг — Пиренеи. 
 Роктайад — средневековый замок в департаменте Жиронда, регион Новая Аквитания.
 Роктайад — церковь и небольшой замок XIX века в коммуне Монтегют, департамент Жер, регион Юг — Пиренеи.
  — река в провинции Квебек, Канада.